Avenida de Menéndez Pelayo - straat in Madrid
 Menéndez Pelayo (metrostation) - metrostation aan bovenstaande straat